Пурга — многозначный термин.

 Пурга — сильная низовая метель.

Населённые пункты 
 Пурга — деревня в Очёрском районе Пермского края России.
 Малая Пурга — село в Удмуртии, административный центр Малопургинского района.
 Ожмос-Пурга — деревня в Завьяловском районе Удмуртии.
 Пу́рга — деревня в Эстонии.

Реки 
 Пурга — река в Удмуртии, приток Увы.
 Большая Пурга — река в Республике Коми, приток Велью.
 Большая Пурга — река в Республике Коми, приток Вычегды.
 Большая Пурга — река в Республике Коми, приток Вычегды.
 Малая Пурга — река в Республике Коми, приток Большой Пурги.
 Пурга — река в Магаданской области, впадает в озеро Джека Лондона.

Техника 
 ГАЗ-59402 «Пурга» — специальная пожарная машина на базе БТР-80.
 «Пурга» — сторожевой корабль типа «Ураган» 
 «Пурга» — пограничный сторожевой корабль  головной и единственный корабль проекта 52.
 «Пурга» — ледокол проекта 97 
 «Пурга» — шифр пограничных патрульных судов проекта 22120.
 «Пурга» — российский переносной комплекс дистанционной постановки маскирующей завесы.
 «Пурга» — разрабатывавшийся в СССР противолодочный ракетный комплекс
 «Пурга» (ПКМ-100) — автоматизированный коротковолновый радиопередатчик большой мощности.

Прочее 
 «Пурга» — российская региональная УКВ-радиостанция в Анадыре.

См. также 
 Пургал — река в Архангельской области, приток Лахомы.

Примечания